De 33e editie van de Europe Cup werd gehouden in 2010 in de Nederlandse plaats Zwolle. Het toernooi werd gewonnen door het Duitse BC Saarbrücken.

Knock-outronde

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Winnaar 

2010
Badminton in 2010
Badminton in Nederland
Europees kampioenschap in Nederland
Sportevenement in Zwolle